

Fase Classificatória

1ª Rodada

2ª Rodada

3ª Rodada

4ª Rodada

5ª Rodada

6ª Rodada 

2014
Futebol de 2014 no Rio Grande do Sul